A Law Unto Himself – film del 1914 diretto da Robert Z. Leonard
 A Law Unto Himself – film del 1916 diretto da Robert Broadwell
 A Law Unto Himself – film del 2012 diretto da Catherine Hunter